Maucourt kan syfta på:
 Maucourt, Oise
 Maucourt, Somme